Democratische Hervormingspartij (Peru) (Partido Democrático Reformista, voorheen Movimiento Democrático Pradista), een voormalige politieke partij in Peru vanaf 1920 tot minimaal 1930
Democratische Hervormingspartij (Spanje) (Partido Reformista Democrático), een politieke partij in Spanje van 1984 tot 1986